Озерщина () — деревня, центр Озерщинского сельсовета Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География 
В 4 км на северо-запад от Речицы и железнодорожной станции Речица (на линии Гомель — Калинковичи), в 54 км от Гомеля.

На окраине деревни устье реки Ведрич (приток Днепра). Озёра Большое и Святое бывшие русла реки Днепр.

История 
В 300 м на запад от деревни археологами обнаружено поселение каменного века, что свидетельствует о заселении этих мест с давних времён.

Согласно письменным источникам деревня известна с начала XVIII века в составе Речицкого повета Минского воеводства Великого княжества Литовского и являлась собственностью казны. Озерщина после 2-го раздела Речи Посполитой в (1793 году) в составе Российской империи. В 1897 году в деревне находились: церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, корчма. 20 жителей занимались изготовлением корзин, кошёлок и сетей для рыбной ловли.

С февраля 1918 года до 6 декабря 1918 года деревня оккупирована немецкими войсками.

С 8 декабря 1926 года центр Озерщинского сельсовета Речицкого района Речицкого, с 9 июня 1927 года Гомельского округов, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1929 году около деревни началось строительство судоверфи к которой отошла и территория местной пристани. В 1930 году деревне существовали школа и производство кирпича. В 1931 году организован колхоз. В 1938 году создана машинно-тракторная станция

Во время Великой Отечественной войны в боях за деревню погибли 16 воинов (похоронены в 2-х братских могилах на кладбищах). На фронтах и партизанской борьбе погибли 234 жителя деревни. Озерщина была освобождёна 17 ноября 1943 года.

В 1962 году к деревне присоединёны посёлки Городок и Погорелец. Центр подсобного хозяйства училища механизации СПТУ-178. Размещена судоверфь, строительно-монтажное управление мелиорации, учебное хозяйство Речицкого зоо-веттехникума, 2 средние, музыкальная и конно-спортивная школы, 3 клуба, библиотека, центр культуры, амбулатория, детский сад-ясли, аптека, 5 магазинов, 3 столовые, 2 отделения связи.

Население 
 1795 год — 31 двор.
 1850 год — 50 дворов, 437 жителей.
 1885 год — 80 дворов, 626 жителей.
 1897 год — 173 двора, 1139 жителей (согласно переписи).
 1908 год — 242 двор, 1335 жителей.
 1930 год — 313 дворов, 1512 жителей.
 1959 год — 1671 житель (согласно переписи).
 2004 год — 1691 двор, 4707 жителей.

Транспортная система 
Транспортная связь по асфальтированной дороге местного значения.

Налажено автобусное сообщение городским транспортом г. Речицы и маршрутным такси.

В деревне 1691 жилой дом (2004 год). Планировка состоит из длинной криволинейной, близкой к меридиональной, улицы, ориентированной вдоль поймы реки Днепр и озёр. На севере — небольшой обособленный участок застройки. Жилые дома преимущественно деревянные усадебного типа.

Улицы 
 50 лет Октября
 60 лет Октября
 Водников
 Выгонная
 Гагарина
 Гастелло
 Горновское Шоссе
 Заслонова
 Лапшака
 Лесная
 Лопатиной
 Луговая
 Мелиоративная
 Мичурина
 Молодёжная
 Набережная
 Новая
 Октябрьская
 пер. Мелиоративный
 Победы
 Полевая
 Рабочая
 Садовая
 Серака
 Совхозная
 Судостроительная
 А. Сумак
 Фрунзе
 Чапаева
 Школьная
 Юбилейная
 Б. Дубро

Известные уроженцы 
 Лопато, Георгий Павлович — член-корреспондент НАН Белоруссии, доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Т. К. Лопатина — заслуженный деятель искусств Белорусской ССР. Созданный ею в 1936 году Озерщинский народный хор был очень популярен не только в Белоруссии, но и за её границами.
 Р. Я. Лазаревич — заслуженный работник культуры Белорусси.

Достопримечательности

Курган Славы 
В память о жителях деревни погибших во время Великой Отечественной войны около школы возведён в 1965 году Курган Славы.

Конно-спортивная база в д. Озерщина 
Идея создать конно-спортивную школу в д. Озерщина появилась в начале 1990-х годов. Но однажды, из-за отсутствия финансирования, строительство остановилось. Конно-спортивная школа возобновила свою работу в 2003 году. Конное хозяйство содержит примерно 50 голов лошадей в основном пород: будённовской, тракененской и чистокровной верховой пород. В настоящее время в школе записано большое кол-во детей и подростков.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии
 Речица

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Речицкого района